De Belgische Supercup van het seizoen 2008/09 vond plaats op zaterdag 25 juli 2009 in het Stade Maurice Dufrasne. Landskampioen Standard Luik nam het op tegen Bekerwinnaar KRC Genk. Standard won met 2-0. Voor Standard was het de vierde Supercup in de geschiedenis van de club. Voor KRC Genk was het reeds de vijfde keer dat het de Supercup verloor. Pas in 2019 zou KRC Genk de trofee voor het eerst winnen.

Wedstrijddetails

Supercup voetbal België
Supercup voetbal in 2009
Sportevenement in Luik (stad)